Nurmis kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aikonmaa och Nurmes, ö. Satakunta, Raumo, 
 Nurminen (ö i Finland), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar